Sjilka (rivier), een rivier in de Russische Oost-Siberische oblast Tsjita
 Sjilka (stad), een stad aan deze rivier